Dz – polski dwuznak składający się z liter D i Z.
 Dziennik Zachodni – regionalny dziennik na Górnym Śląsku
 Dezeta – rodzaj jachtu
 Dz – skrót dla księgi Nowego Testamentu: Dzieje Apostolskie
 .dz – domena internetowa przypisana do Algierii.